Села:
 Грабів — Івано-Франківська область, Калуський район
 Грабів — Полтавська область, Оржицький район
 Грабів — Рівненська область, Рівненський район
 Грабів — Чернігівська область, Ічнянський район
 Грабів — Чернігівська область, Ріпкинський район